Вале́рий Влади́мирович Медве́дев (при рождении — Вале́рий Ива́нович Мари́нин; 16 марта , Ишим, Тюменская губерния, РСФСР, СССР — 16 февраля  (по другой версии 19 февраля 1998 г.), Москва, Россия) — советский и российский писатель, актёр.

Биография 
Родился в Ишиме (ныне Тюменская область) в семье комиссара РККА Ивана Павловича Маринина и медсестры Эмилии Ивановны Шевченко. Родители познакомились в 1919 году в госпитале, где лечился Иван, и поженились спустя год. Валерий был их средним ребёнком, у него были старший брат Леонид (род. в 1921 году) и младший брат Владимир (род. в 1928 году). 

В 1935 году семья переехала в Челябинск, где отец будущего писателя получил должность начальника областного управления коневодства. Валерий Маринин занимался в челябинском Доме художественного воспитания детей рисованием, лепкой, хореографией, театральным искусством; окончил школу № 1. Писать стихи и рассказы, преимущественно юмористического содержания, начал ещё в школе.

В 1937 году Иван Маринин был арестован и расстрелян по обвинению в контрреволюционной деятельности (ст. 58 Уголовного кодекса РСФСР). Спустя полгода была арестована и Эмилия, после чего Валерий с братьями были отданы в челябинский детский дом. Через некоторое время Валерия усыновил актёр Челябинского драматического театра Владимир Медведев, давший ему свои отчество и фамилию. Эмилия провела в заключении 14 месяцев, после чего воссоединилась с Леонидом и Владимиром. Леонид и Владимир не пережили Вторую Мировую войну: Владимир погиб в 1941 году на Украине, где он гостил у бабушки (оба погибли под бомбёжкой), Леонид скончался в октябре 1942 года от тяжёлых ран в госпитале. Эмилия умерла в Челябинске в 1949 году.

Кино, театр 
В конце 1930-х годов Валерий Медведев стал играть небольшие роли в Челябинском драматическом театре под наставничеством П. И. Кулешова, челябинской оперетте.

В 1940 году поступил на режиссёрский факультет Государственного института театрального искусства (ГИТИС), с которого в начале Великой Отечественной войны был призван в армию.

В 1942 году исполнил роль Петьки в фильме Александра Столпера и Бориса Иванова «Парень из нашего города», в 1943 году — роль Васеньки в фильме Фридриха Эрмлера «Она защищает Родину». После демобилизации окончил ГИТИС (1952; класс Ю. А. Завадского), играл в спектаклях Театра имени Моссовета. Автор сценария приключенческого фильма «Свистать всех наверх!» (совместно с Альбертом Ивановым, 1968), либретто музыкальной комедии «День чудес».

Литература 
Будучи студентом ГИТИСа, начал сочинять эстрадные сатирические монологи и интермедии для Аркадия Райкина, тексты песен и комические миниатюры для Леонида Утёсова, Клавдии Шульженко и др. Написал пьесу «Ночной вор», поставленную в Московском театре драмы и комедии.

Дебютировал в детской литературе сказкой «Голоса», опубликованной в журнале «Мурзилка» в 1957 году. Получил известность в качестве автора литературных произведений для детей и юношества — повестей и романов «Гусёнок третьего сорта» (1960), «Вовка Веснушкин в стране заводных человечков» (1963), «Тире-тире-точка» (1965), «Сделайте весёлое лицо» (1970), «Свадебный марш» (1974), «Флейта для чемпиона» (1980) и др. Наибольшую популярность приобрёл цикл произведений Валерия Медведева о Юрии Баранкине: повести «Баранкин, будь человеком!» (1962; мультфильм Александры Снежко-Блоцкой, 1963; оперетта Серафима Туликова, 1965; диафильм Марка Драйцуна, 1980; диплом Международного конкурса имени Х. К. Андерсена), «Сверхприключения сверхкосмонавта» (1977), «И снова этот Баранкин, или Великая погоня» (1989; в 1996 году переиздана под названием «Неизвестные приключения Баранкина»). Прототипами большинства героев цикла стали одноклассники писателя — ученики челябинской школы № 1.

Книги Валерия Медведева многократно переизданы, переведены на 27 языков мира.

Умер от рака желудка на 74-м году жизни. Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище.

Память 
На стене дома в Ишиме, где жила семья Марининых, установлена мемориальная доска с именем Валерия Медведева. О жизни и творчестве писателя сняты документальные фильмы «Грустная биография весёлого человека» и «Родом из Сибири».

Фильмография

Роли в кино

Сценарии 
 1968 — Свистать всех наверх! (совместно с Альбертом Ивановым)

Экранизации произведений 
 1957 — Тихая пристань (мультфильм)
 1963 — Баранкин, будь человеком! (мультфильм по одноимённой повести)
 1979 — Капитан Соври-голова (по мотивам повестей «Капитан Соври-голова» и «Непохожие близнецы»)

В музыке 
 1965 — «Баранкин, будь человеком!» (оперетта по мотивам одноимённой повести)

Награды и премии 
 Диплом Международного конкурса имени Г. Х. Андерсена
 1980 — Почётный диплом Международного совета по детской и юношеской литературе (IBBY)
 1983 — Почётная грамота Президиума Верховного совета РСФСР — за многолетнюю плодотворную литературную и общественную деятельность и в связи с 60-летием со дня рождения
 1983 — Государственная премия РСФСР имени Н. К. Крупской — за книгу «Фантазии Баранкина»
 1986 — Орден Отечественной войны II степени

Примечания

Библиография

Повести. Рассказы 
 «Голоса» («Как Воробьёнок придумал голосами меняться и что из этого вышло») (сказка) (1957)
 «Гусёнок третьего сорта» (также публиковалась под названием «Гусёнок Заплаткин») (1960)
 «Вовка Веснушкин в стране заводных человечков» (1963)
 «Тире-тире-точка» (1965)
 «Сделайте весёлое лицо» (1970)
 «Капитан Соври-Голова» (1971)
 «Свадебный марш» (1974)
 «Олимпийские тигры» (1974)
 «Непохожие близнецы» (1974)
 «Флейта для чемпиона» (1980)
 «Приключения солнечных зайчиков» (1982)
 «Звонок на перемену» (сборник рассказов) (1982)
 «Обыкновенный великан» (1983)
 «Фотографии проявить после войны…» (1983)
 «Димин Дед Мороз» (1984)
 «Кира выходит замуж» (1984)
 «Прыжок в известность» (рассказ)
 «Прыжок в известность» (сборник рассказов) (1986)
 «Плюс восьмое марта» (1986)
 «Привет от Капитана Соври-Голова» (2000)
 «Требуется сообщник для преступления» (2000)
 «Космические джинсы»
 «Незаряженное ружьё»
 «До свадьбы заживёт»
 «Экзамен на рыцаря, или Рыцарь на экзамене»
 «Грунькины были и небылицы»
 «Тридцать шесть и девять, или Мишкины и Валькины приключения в интересах всего человечества»
 «Баллада о роботе»
 «Братья Карандаши»
 «Летающая собака»
 «Стихи о школьной перемене»
 «Звездолёт „Брунька“»

«Фантазии Баранкина» 
 «Баранкин, будь человеком!» (1961)
 «Сверхприключения сверхкосмонавта» (1977)
 «И снова этот Баранкин, или Великая погоня» (1989)
 «Неизвестные приключения Баранкина» (1996) (переработка «И снова этот Баранкин, или Великая погоня»)

О Валерии Медведеве

Ссылки 
 
 

Выпускники актёрского факультета ВГИКа
Писатели-фантасты СССР
Русские писатели XX века
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели СССР
Сказочники XX века
Похороненные на Ваганьковском кладбище
Персоналии:Челябинск